Ložnica (Makole), een plaats in de Sloveense gemeente Makole
Ložnica (Velenje), een plaats in de Sloveense gemeente Velenje